Діаклаз (рос.диаклаз, анг. diaclase, нім. Diaklase)

1) Тектонічний розрив або тріщини вздовж яких відносні рухи не відбуваються. Протилежне — параклази.

2) анг. diaclae Син. мінералу баститу.

Література